Lucius Stertinius Avitus (fl. 92), homme politique romain ;
 Eparchius Avitus, noble arverne qui devint empereur romain d'Occident (455-456) ;
 Sextus Alcimus Ecditius Avitus, dit Saint Avit ;
 , un genre d'araignées.